Gaozu kan syfta på:
 Liu Bang (256/247–195 f.Kr., kejsare Han Gaozu, grundare av kinesiska Handynastin (206 f.Kr.–220).
 Li Yuan (566–635), kejsare Tang Gaozu, grundare av kinesiska Tangdynastin (618-907).